

Utakmice za prvaka 2. ŽNL NS Vinkovci 
4. lipnja 2008.: NK Hrvatski Sokol Mirkovci - NK Slavonac Komletinci 3:1
7. lipnja 2008.: NK Slavonac Komletinci - NK Hrvatski Sokol Mirkovci 5:2

Prvak 2. ŽNL Vukovarsko-srijemske NS Vinkovci je postao NK Slavonac Komletinci.

Bilješke 
Iako je NK Hrvatski Sokol Mirkovci imao bolju gol razliku od NK Slavonac Komletinci, prvak je odlučen dodatnim dvomečom ova dva kluba
HNK Vinkovci su kažnjeni oduzimanjem 5 bodova
HNK Croatia Novi Jankovci je kažnjena oduzimanjem 1 boda

Izvori 

 Županijski nogometni savez Vukovarsko-srijemske županije (podatci dobijeni na osobni upit)

2007-08
vukovarsko-srijemska-2-vinkovci